Od ang. słowa support – "wspomagać"
 suport – część układu napędowego roweru
 support – w odniesieniu do koncertu muzycznego – grupa supportowa grająca przed głównym wykonawcą